Hyphochlaena är ett släkte av svampar. Hyphochlaena ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hyphochlaena